Xizhai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ximei, ort, Fujian, 
 Xizhai (socken i Kina), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar